L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti:
 Ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano.
 Ente (filosofia), termine filosofico che significa "ciò che è" e che rimanda quindi al concetto di Essere (filosofia) ovvero quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura;
 Ente (diritto), istituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una fondazione, una società in accomandita semplice, ecc.). Se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale.
 Ente pubblico, persona giuridica che svolge compiti di pubblico interesse, soggetto al diritto pubblico;
 Ente autonomo, ente pubblico che gode di una certa autonomia
 Ente territoriale, ente pubblico che ha come elemento costitutivo il territorio (es. Regione amministrativa);
 Ente locale, ente pubblico con competenza limitata ad una circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri della stessa (es. Comune e Provincia);
 Ente capofila, ente preposto all'implementazione di un accordo di programma
 Ente parastatale, tipologia di ente pubblico, parzialmente dipendente dallo Stato;
 Ente pubblico economico;
 Ente strumentale;
 Ente privato, persona giuridica che svolge compiti di interesse personale, soggetto al diritto privato;
 Ente di formazione, organizzazione anche privata con compiti formativi;
 Ente di ispezione, azienda autorizzata all'ispezione;
 Ente confessionale, ente di una confessione religiosa riconosciuto da uno stato;
 Ente finanziario, impresa alternativa alla banca;
 Ente previdenziale, tipologie di enti pubblici che gestiscono la previdenza e l'assistenza.
 Ente di ricerca, ente a cui è deputato il compito di ricerca scientifica e sviluppo.
 Ente di promozione sportiva, ente che promuove determinate attività sportive.
 Ente, torrente italiano della Toscana

Altri progetti